Aeroporto di Istanbul – principale aeroporto di Istanbul, aperto nel 2018, è collocato nella parte europea della città;
 Aeroporto Internazionale di Istanbul-Sabiha Gökçen – secondo aeroporto di Istanbul, è collocato nella parte asiatica della città;
 Aeroporto di Istanbul-Atatürk – aeroporto di Istanbul chiuso al traffico commerciale nel 2019, è collocato nella parte europea della città.